Дуайт Шульц (; род. , Балтимор) — американский актер, известный по ролям в таких телесериалах, как «Команда „А“», «Звёздный путь: Следующее поколение», «Звёздный путь: Вояджер».

Личная жизнь 
С 1983 года Шульц женат на актрисе Уэнди Фултон, у пары есть дочь Ава.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Таусонского университета